Ліга I 2018—2019 — 101-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу.

Клуби та стадіони

Перший раунд

Турнірна таблиця

Результати

Чемпіонський раунд 

Результати

Втішний раунд 

Результати

Лідери чемпіонату

Плей-оф 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|9 — 12 червня 2019

|}

Найкращі бомбардири 

1 Александру Мітріце перейшов до «Нью-Йорк Сіті» час зимового трансферного вікна.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Ліга І на soccerway 

2019
Румунія
Румунія
2018 у румунському спорті
2019 у румунському спорті